Доний — украинская фамилия. Известные носители:

 Доний, Александр Сергеевич (род. 1969) — депутат Верховной рады Украины VII созыва.
 Доний, Вячеслав Михайлович (род. 1968) — советский, украинский и российский футболист и тренер.
 Доний, Захар Афанасьевич (1914—1941) — Герой Советского Союза.